Bocheta puede referirse a:
 el nombre común de la planta Glandora prostrata
 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa
 el nombre común de la planta '''''Santolina chamaecyparissus